Новосибирский завод конденсаторов  (сокр. НЗК) — один из крупнейших заводов г. Новосибирска, имеет богатую 50-летнюю историю. Историческое направление деятельности — разработка и производство конденсаторов различного типа, конденсаторных установок регулирования реактивной мощности (установки компенсации реактивной мощности или УКРМ), вакуумного коммутационного оборудования (вакуумные контакторы и вакуумные выключатели).

На 2016 год НЗК является открытым акционерным обществом, полное название — ОАО Производственное объединение Новосибирский завод конденсаторов (сокр. ОАО ПО НЗК).

Вехи истории НЗК 

1953 год — утверждение министерством проектного задания на строительство завода.

1954 год — начало строительства завода и закладка первого жилого дома.

1959 год — ввод НЗК в число действующих.

1962 год — организация СКБ при заводе.

1966 год — достижение НЗК проектной мощности.

1967 год — начало работы НЗК с 2 выходными днями и выплаты первой 13-й зарплаты.

1970 год — начало массового выпуска товаров народного потребления.

1970 год — открытие санатория-профилактория «Голубой залив».

1971 год — первые орденоносцы НЗК.

1978 год — ввод в эксплуатацию спортивного зала.

1992—1995 годы — преобразование завода в открытое акционерное общество «Новосибирский завод конденсаторов»

2001 год — НЗК вошёл в состав промышленного холдинга «СЭЙВУР Менеджмент».

2009 год — начало производства установок компенсации реактивной мощности.

2011 год — начало производства вакуумного коммутационного оборудования (вакуумные контакторы и вакуумные выключатели).

2013 год — На заводе запускается производство комплектующих для УКРМ 0,4 кВ. В первую очередь, это антирезонансные дроссели 0,4 кВ от 5 до 50 квар.

2014 год — Номенклатура комплектующих для УКРМ 0,4 кВ расширена и теперь производятся тиристорные контакторы на 25 и 50 квар.

История основания 

В июле 1953 года Совет Министров СССР принял постановление о строительстве в стране группы специализированных заводов по производству радиодеталей. В числе их было предусмотрено строительство завода радиодеталей в Новосибирске.

Стройплощадка ГЭС 
Строительную площадку для НЗК подобрали вблизи стройплощадки ГЭС для того, чтобы эффективней использовать строительную базу Гэсстроя и кадры строителей. Проектное задание на строительство завода было утверждено 31 декабря 1953 года, а уже вначале 1954 года завод был зарегистрирован в Госстрое СССР. Первым директором завода был назначен В. Н. Хайновский.

Разработка проекта завода 
Крайне правильным было решение о поручении разработки и проектирования НЗК Новосибирскому филиалу 5 ГСПИ (Государственный союзный проектный институт). Расположение проектирующей организации в Новосибирске имело большое положительное значение для завода, так как коммуникации между строителями, работниками завода и проектировщиками шли быстрее.

В итоге в июне 1954 года началось строительство государственного союзного Новосибирского завода радиодеталей № 2. Имя Новосибирский завод конденсаторов было получено только в 1966 году, когда уже фактически было определено основное направление его деятельности.

Первые трудности стройки 
Решение о стройке НЗК вблизи первой в Сибири ГЭС оказалось спорным, так как её строительство для Гэсстроя естественно было приоритетным, и поэтому стройка завода проходила крайне медленно. Более того, стройка была даже законсервирована с января по июнь 1955 года. По плану завод должен был быть запущен в 1956 году, поэтому в период 1956—1957 гг. на НЗК поступило значительное количество различного оборудования, большая часть которого была импортным, дорогостоящим. Побывавшие в 1956 году на строительстве завода министр и начальник Главка приняли решение — запустить завод в две очереди: начать выпуск продукции в первых законченных корпусах как можно раньше, а запустить НЗК целиком уже по окончании всего строительства.

Первые сотрудники 
Ещё в 1958 году НЗК начал набирать сотрудников для подготовки и запуска основного производства. Многие специалисты были приняты на завод переводом с других предприятий аналогичного профиля. В августе 1958 года были приняты 88 выпускниц тогда ещё Радиотехнического училища № 5. Из воспоминаний инженера Сердцевой Л. И.: «По окончании Новосибирского ТУ-5 нас 18—19-летних девчат и ребят пригласили работать на новый завод. Директор завода Хайновский В. Н. обещал, что после 2—3-х месяцев работы на строительстве, мы будем работать по своей основной специальности. Полные оптимизма, мы ехали в поселок, где ожидали увидеть „большой“ новый завод! А увидели несколько небольших корпусов и котлованы…» (1974 г.)

В результате к концу 1959 года было принято около 100 рабочих и были укомплектованы 2 цеха (инструментальный, ремонтно-механический), также некоторые лаборатории. Для сравнения, в 1974 году на НЗК работают уже тысячи рабочих, сотни инженерно-технических работников и служащих.

Интересный факт о наборе сотрудников 
Руководители совнархоза после размышления над жалобами директоров других заводов, откуда ушли работники, отдают распоряжение директору НЗК Хайновскому В. Н. прекратить вербовку кадров с предприятий Новосибирска и Бердска. Но после объяснения директора, все же посоветовали директорам соответствующих предприятий не чинить препятствий желающим перейти на новый завод.

День рождения: 15 ноября 1959 года 
Всеми правдами и неправдами, преодолевая множество трудностей 15 ноября 1959 года совнархоз принял решение о вводе в эксплуатацию первой очереди завода. Эта дата и считается началом истории действующего Новосибирского завода конденсаторов.

Первая продукция и первые успехи НЗК

Что выпускали вначале 
В четвёртом квартале 1959 год завод уже выпускал и поставлял высоковольтные конденсаторы КБГП. Они были большие и весили более 50 кг. Далее в 1960 году освоили выпуск МБГП и пленочных конденсаторов ФГТИ. В 1962 году НЗК освоил и серийно начал выпускать 3 новых изделия, и была выпущена партия ещё одного изделия. В период 1962—1964 гг было подготовлено к производству ещё 5 изделий. К концу 1964 года была определена номенклатура слюдяных конденсаторов, а в 1965 году было освоено производство металлобумажных и пленочных конденсаторов.

Выполнение производственного плана 
Интересный факт: в первом полугодии план выполнен не был, товарный выпуск составил 76,6 %. Но уже в 1961 году план был выполнен на 101,4 %, а рост по сравнению с 1960 году составил 218 %. Несмотря на столь внушительные темпы наращивания производства, тем не менее ещё в 1961 году строительство главного корпуса так и осталось неоконченным.

Итоги 1964 года были по-прежнему неудовлетворительны: план по товарному производству был выполнен на 94,4 %, план по ассортименту — всего 86,1 %, но экспортные поставки НЗК были выполнены полностью. Но зато уже в 1965 году все планы были успешно выполнены.

Мотивирование 
Для достижения и поддержания поставленных планов производства было принято ряд нововведений. Так, с января 1965 года на НЗК стала внедряться новочеркасская система непрерывного планирования. А с 1967 года работникам завода уже после первого года работы на предприятии стала выплачиваться «тринадцатая» зарплата, которая была поставлена в прямую зависимость от стажа работы на заводе.

Комиссия по качеству 
Уже с 1962 года регулярно стала работать комиссия по качеству: она заседала 14 раз. На заседаниях комиссии разрабатывались конкретные мероприятия, которые впоследствии внедрялись в производство. Так, по КБГП была внедрена высокочастотная пайка крышек и комплекс других мероприятий, что повысило производительность труда и снизило уровень брака по герметичности с 52 % до 18 %.

Продукция 

В настоящий момент НЗК занимается разработкой и производством конденсаторов и энергетического оборудования, а также проводит энергоаудит предприятий.

Конденсаторы 
 ФТ — Конденсаторы пленочные постоянной ёмкости фторопластовые термостойкие
 ДМ — Пакеты конденсаторные слюдяные
 МБГЧ — Конденсаторы металлобумажные, герметизированные постоянной ёмкости
 МБГВ — Конденсаторы металлобумажные герметизированные постоянной ёмкости
 МБГО — Конденсаторы полиэтилентерефталатные металлизированные, герметизированные постоянной ёмкости
 К78-36 — Конденсаторы полипропиленовые металлизированные постоянной ёмкости
 К75-25 — Конденсаторы комбинированные фольговые, герметизированные изолированные постоянной ёмкости
 К73-27 — Конденсаторы полиэтилентерефталатные фольговые, уплотнённые, проходные постоянной ёмкости
 К73-14 — Конденсаторы полиэтилентерефталатные фольговые, постоянной ёмкости
 К72П-6 — Конденсаторы фторопластовые, фольговые герметизированные изолированные постоянной ёмкости общего применения
 К75-95 — Конденсаторы комбинированные, герметизированные, частотные, постоянной ёмкости
 К75-87 — Конденсаторы комбинированные, уплотнённые постоянной ёмкости (Автомобильные)
 К75-79 — Конденсаторные блоки защищённые, изолированные, постоянной ёмкости

Силовые конденсаторы 
 Конденсаторы электротермические, серии ЭЭВП,
 Конденсаторы для постоянного и импульсного напряжения,
 Импульсные конденсаторы,
 Высоковольтные косинусные конденсаторы, серии КЭП (6 —10 кВ),
 Низковольтные косинусные конденсаторы, серии КПС (220 В, 400 В, 415 В, 450 В, 525 В, 690 В)

Оборудование для компенсации реактивной мощности (УКРМ) 
 Автоматизированные конденсаторные установки с пошаговым регулированием реактивной мощности,
 Конденсаторные установки с антирезонансными фильтрами (АКУФ),
 Конденсаторные установки с тиристорными выключателями (АКУТ),
 Автоматический конденсаторный модуль (АКМ, для блочного построения УКРМ),
 Высоковольтные конденсаторные установки с автоматическим регулированием (6 —10 кВ)

Комплектующие для конденсаторных установок 0,4 кВ 
 Конденсаторы КПС,
  Антирезонансные дроссели,
  Тиристорные контакторы,
 Конденсаторные контакторы,
 Автоматические регуляторы,
 Автоматические выключатели.

Вакуумное коммутационное оборудование 
 Вакуумные контакторы 1,14 кВ и 6 (10) кВ.

Энергоаудит 
Очень важен как для промышленных, так и бытовых потребителей электроэнергии и является весомой задачей анализа качества питающей сети. Включает в себя замеры качества электроэнергии, аудит подготовки проектов по компенсации реактивной мощности и итоговые рекомендации по монтажу УКРМ.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Новосибирск. Завод конденсаторов. Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2003. — 325 с. — ISBN 5-7620-0968-8.
 История создания НЗК / Машинопись, Ред. комиссия: Бердник В. Я., Лункин Э. Г. (предс. ком.), Почевалов А. А., Федосеева Л. И. (зам. предс. ком.). - Г. Новосибирск, 1974 г. - 134 с.
 Рабочая честь / Газета НЗК. - Г. Новосибирск, номер от 5.11.1999.

Ссылки 
 

Предприятия Новосибирска
Предприятия, основанные в 1959 году
Советский район Новосибирска
Предприятия по алфавиту